Liwa – rzeka w Polsce
 Liwa – wieś w Polsce, w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ostródzkim, w gminie Miłomłyn
 Liwa – dawna gromada
 Liwa – oaza w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
 Liwa – wilajet w Omanie
 Zofia Gomułkowa, właściwie Liwa Szoken